Roman kan som auktorsförkortning betyda:

 Per Abraham Roman
 Nicolae Roman

Robotskapade auktorsförkortningar